Haftanstalt Bautzen steht für:

 Haftanstalt Bautzen I, Justizvollzugsanstalt in Bautzen, Sachsen
 Haftanstalt Bautzen II, ehemaliges Gefängnis in Bautzen, Sachsen